SICLER est un sigle pouvant signifier :
 Syndicat intercommunal pour la promotion du canton de Clervaux, un syndicat intercommunal au Grand-Duché de Luxembourg
 SICLER un secrétariat d'information des collectivités locales et régionales en France